Still Alive kan syfta på:
Still Alive (Lisa Miskovsky-låt)
Still Alive (Ellen McLain-låt)